Кузеран:

 Кузеран — историческая провинция в Гаскони (Франция) в западной части современного французского департамента Арьеж.
 Кузеран — виконтство на юге Франции в исторической провинции Кузеран.
 Кузеран — графство на юге Франции со столицей в исторической провинции Кузеран.
 Кузеран — небольшой город на западе Ирана, в провинции Керманшах.